Volksopstand in de DDR (1953)
 de gebeurtenissen voorafgaande aan die Wende en de daarop volgende Duitse hereniging